Ерин има више значења:
 Ерин
 Ерин (Њујорк)
 Ерин (Тенеси)